Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale 6–4, 6–4 Tatiana Golovin.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Justine Henin (campionessa)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Marija Šarapova (infortunata; rimpiazzata da  Agnieszka Radwańska)

 Ana Ivanović (secondo turno) 
 Serena Williams (primo turno) 
 Daniela Hantuchová (secondo turno) 
 Amélie Mauresmo (secondo turno) 
 Marion Bartoli (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2007